Stanovi kan syfta på följande platser:

Stanovi (Brčko)
Stanovi (Doboj)